Максим Матве́ев:
 Матвеев, Максим Александрович (род. 1982) — российский актёр.
 Матвеев, Максим Сергеевич (род. 1987) — российский и латвийский хоккеист с мячом.